969 км, 969-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 969 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 454714.
 969 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 497832.
 969 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога. Код 423415.